Probele sportive de judo la Jocurile Olimpice de vară din 2012 s-au desfășurat în perioada 28 iulie - 3 august 2012 la Centrul ExCeL din Londra.

Calificarea 

Calificarea s-a bazat pe lista mondială creată de Federația Internațională de Judo,lansată pe data de 1 mai 2012.

Calendarul competițional

Câștigători

Clasament pe medalii

Masculin

Feminin

Legături externe 

Judo
2012